Тонагель — фамилия.

 Тонагель, Александр Ермолаевич — российский военный. Капитан. Кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1855).

 Замятин-Тонагель, Николай Александрович — российский военный. Ротмистр 2-го гусарского полка. Служил в Красной Армии. В 1919 году был членом «Национального центра».